Aquae Segetae est le nom latin récent de deux villes d'eau gallo-romaines :

 l'une, notée Aquis Segeste sur la table de Peutinger, est sur le territoire de Sceaux-du-Gâtinais, commune du Loiret ;
 la seconde, notée Aquis Segete (sans -s-) sur la table de Peutinger, est sur le territoire de Moingt-Montbrison, commune de la Loire.

Homonymie de toponyme